Palestine kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Palestine (Arkansas)
Palestine (Illinois)
New Palestine
East Palestine
Palestine (Ohio)
Palestine (Texas)